Бре́ндле () — немецкая фамилия:
 Брендле, Курт (1912—1943) — ас люфтваффе.
 Брендле, Маттиас (род. 1989) — австрийский велогонщик.